Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Termagant, d'après le nom anglais de Tervagant, une divinité païenne imaginaire que prient les musulmans :
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 26 canons lancé en 1780, converti en sloop de 18 canons en 1782, et vendu en 1795 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1796 et vendu en 1819 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 28 canons lancé en 1822, renommé HMS Herald en 1824 et utilisé comme navire océanographique et vendu en 1862 ;
 le , un brigantin de 3 canons, à l'origine un brick-sloop de classe Cherokee lancé en 1838 et vendu en 1845 ;
 le , une frégate lancée en 1847 et vendue en 1867 ;
 le , un destroyer de classe Talisman lancé en 1915, vendu en 1921 et démantelé en 1923 ;
 le , un destroyer de classe T lancé en 1943, converti en frégate de Type 16 et démantelé en 1965.

Termagant